Feldhusen steht für:

Ortsnamen:
 Feldhusen (Dassow), Ortsteil Feldhusen der Stadt Dassow in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil Feldhusen der Stadt Kellinghusen in Schleswig-Holstein

Personennamen:
 Anka Feldhusen (* 1966), deutsche Diplomatin 
 Anna Feldhusen (1867–1951), deutsche Malerin und Radiererin
 Arne Feldhusen (* 1971), deutscher Filmregisseur
 Jörg Feldhusen (* 1956), deutscher Maschinenbauingenieur und Professor an der RWTH Aachen
 Johann Feldhusen (1577–1643), Jurist, Ratssekretär und Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Feldhausen
 Feldhus
 Feldhuß